James Corcoran ist der Name folgender Personen:

* James Corcoran (Rebell) (um 1770–1804), irischer Rebell 
 James Corcoran (Toningenieur) (1904–1986), US-amerikanischer Toningenieur

Siehe auch:
 Jim Corcoran